Semien – pasmo górskie w Etiopii
 Semien-Keih-Bahri – region administracyjny w Etiopii
 Park Narodowy Semien